

Sigles 
CDS est un sigle qui peut renvoyer à :

partis politiques et syndicats
 Comité de Défense Syndicaliste, antenne de la CGT créée à la fin de 1916 ;
 Centre des démocrates sociaux, un ancien parti politique français (1976-1995) ;
 Centro Democrático Social, un parti politique portugais ;
 Centro Democrático y Social, un parti politique espagnol modéré et centriste ;
  ;

divers
 Centre de données astronomiques de Strasbourg, une base de données astronomiques ;
 Centre de services, Fonction de services informatiques ;
 Cirque du Soleil, une entreprise spécialisée dans le divertissement ;
 Coding Sequence, en biologie moléculaire, une séquence d'ADN codante ;
 Corée du Sud, un pays de l'Asie de l'Est ;
 Credit default swap, un contrat d'assurance qui protège contre une faillite d'un emprunteur. 
 CDS ISIS, un logiciel destiné aux bases de données textuelles.

Code 
CDS est un code qui peut renvoyer à :
 ''sulfure de cadmium, un composé chimique semi-conducteur ;
 CdS désigne par extension les photorésistances basées sur cette technologie ;
 Aéroport municipal de Childress, au Texas, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.